II. (2.) Korps oder II. Armeekorps steht unter anderem für folgende militärische Großverbände:

 II. Korps (Bundeswehr); später II. GE/US Korps (1956–2005); jetzt Kommando Operative Führung Eingreifkräfte

 II. Armee-Korps (Preußen)
 II. Armee-Korps (Deutsches Kaiserreich)
 II. Königlich Bayerisches Armee-Korps
 2. Korps (Österreich-Ungarn)
 II. Armeekorps (Wehrmacht)

sowie:
 II. Australisches Korps
 II Corps (Vereinigtes Königreich)
 II. Französisches Korps (bis zum 27. August 1993 in Deutschland stationiert)
 II. Kanadisches Korps
 II Corps (Vereinigte Staaten)
 II Corps (ACW) = American Civil War
 II. Armeekorps (Syrien)
 II. Korps (Türkei)
 Feldarmeekorps 2 der Schweiz
 2. Garde-Panzerkorps Tazinskaja (Sowjetunion / Russland), aufgestellt aus dem 24. Panzerkorps, das 1942 den Flughafen Tazinskaya bei Stalingrad eroberte, seit den 1960er Jahren in Sibirien, aufgelöst ca. 2001

II. Korps steht für folgende Musikkorps:

 Heeresmusikkorps 2
 Luftwaffenmusikkorps 2

Siehe auch:
 2. Polnisches Korps